Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Monot – francuski ekonomista i polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego
 Yves Monot – katolicki duchowny